Güneyli ist der Name von:

 Güneyli (Cəlilabad), Dorf im Cəlilabad (Rayon), Aserbaidschan 

 Ferhat Güneyli (* 1969), türkischer Sänger und Baglamaspieler
 Metin Güneyli (* ?), türkischer Schauspieler 
 Salih Güneyli (* 1943/45), türkischer Schauspieler